T Насоса () — классическая цефеида на расстоянии 10-12 тысяч световых лет от Солнца в созвездии Насоса. Представляет собой бело-жёлтый сверхгигант спектрального класса F6Iab, видимая звёздная величина меняется в пределах от 8,86 до 9,76 с периодом 5,89820 дней.

Переменность 

Видимая звёздная величина меняется регулярно с периодом 5,89820 дней. Кривая блеска имеет повторяющуюся правильную форму и обладает быстрым подъёмом, занимающим 23% от периода, и медленным спадом. Максимальная яркость соответствует видимой звёздной величине 8,86, минимальный блеск достигается при 9,76; эти значения также сохраняются на длительных интервалах времени. 

Амплитуда, форма кривой блеска, период и постоянство параметров кривой блеска свидетельствуют о том, что T Насоса является цефеидой. Однако точный тип переменности достоверно не известен. Звезду относят к цефеидам второго типа, старым звёздам второго типа населения, но есть и гипотезы о принадлежности объекта к более молодым и массивным классическим цефеидам, также известным как переменные типа δ Цефея.

Расчёты показывают, что период пульсации увеличивается примерно на полсекунды в год. Это также означает снижение эффективной температуры, что должно происходить как при первом пересечении полосы нестабильности после ухода звезды с главной последовательности, так и при движении по голубой петле. Первое пересечение полосы нестабильности очень быстрое, считается, что T Насоса пересекает полосу в третий раз (второе пересечение происходит при увеличении температуры в начале голубой петли).

Изменение блеска цефеид происходит вследствие пульсации их верхних слоёв, что приводит к изменению как температуры, так и радиуса. Радиус T Насоса по оценкам меняется на 5.4 радиусов Солнца, то есть на 10% своего радиуса. Температура и, следовательно, спектральный класс, также меняются. Предположительно, спектральный класс меняется от F6 до G5.

Звёздная система 
Анализ формы кривой блеска показал небольшие отклонения, которые можно описать синусоидой. Предполагается, что такие вариации связаны с орбитальным движением переменной звезды. Тем не менее, наличие второго компонента в системе не подтверждено. Предполагаемый объект-компаньон должен совершать полный оборот вокруг главной звезды за 42,4 года, большая полуось орбиты при этом составляет около 10.8 .

Неплотное рассеянное скопление находится вблизи местоположения T Насоса. Вписывание изохрон в распределение данных о наиболее ярких звёздах показывает точку поворота с главной последовательностью, сопоставимую с положением T Насоса на диаграмме Герцшпрунга — Рассела. Наиболее голубые звёзды скопления и сама T  Насоса лучше всего соответствуют изохроне возрастом 100 миллионов лет. Вписывание изохроны в расположение красных звёзд даёт оценку возраста около 79 миллионов лет.

Примечания 

Звёзды созвездия Насоса
Цефеиды